Суая́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний схід від Парижа, 130 км на південь від Ліона, 36 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 348,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суаян на сайті французького Національного інституту географії
 Суаян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суаян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суаян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суаян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром